Brad Knighton (né en 1985), joueur américain de soccer
Leslie Knighton (1887-1959), entraîneur anglais de football
Marges Knighton (née en 1955), cavalière néo-zélandaise
Stan Knighton, karatéka britannique
William Knighton, 1 baronnet, (1776-1836), secrétaire particulier du souverain George IV de 1822 à 1830.
Zachary Knighton (né en 1978), acteur américain